Místní název Na Stráži je často použit k pojmenování ulic a náměstí v českých obcích. Je také použit jako název:částí obcí:
 1. Na Stráži (Smržovka) – místní část města Smržovka v okreseJablonec nad Nisou
 2. Na Stráži (Snět) – místní část obce Snět v okrese Benešov 
 3. Na Stráži (Tuchlovice) – místní část obce Tuchlovice v okrese Kladno 
 4. Na Stráži (Třebotov) – lokalita vsi Solopisky, části obce Třebotov v okrese Praha-západ 
 5. Na Stráži (ulice v Praze) – ulice v Praze 8-Libni, vychází z náměstí Na Stráži a vede přibližně severovýchodním směrem na Střížkov
 6. Na Stráži (náměstí v Praze) – veřejné prostranství v Praze 8-Libni, křižovatka komunikací Zenklova, Bulovka, Vosmíkových, Na Stráži a Davídkova

kopců:
 10. Na Stráži (Plaská pahorkatina) (480 m) – vrch jižně od městyse Pavlíkov v okrese Rakovník 
 11. Na Stráži (Bozkovická brázda) (499 m) – vrch nad vsí Drválovice částí obce Vanovice v okrese Blansko 
 12. Na Stráži (Blatenská pahorkatina) (510 m) – vrch severně od obce Tchořovice v okrese Strakonice 
 13. Na Stráži (Jevišovická pahorkatina) (522 m) – vrch severně od obce Pálovice v okrese Třebíč 
 14. Na Stráži (Vlašimská pahorkatina) (585 m) – vrch nad obcí Hlasivo v okrese Tábor 
 15. Na Stráži (Hornosvratecká vrchovina) (587 m) – vrch západně od obce Lhota u Lysic v okrese Blansko 
 16. Na Stráži (Hanušovická vrchovina) (648 m) – vrch severozápadně od obce Jakubovice v okrese Šumperk 

i delších objektů:
 20. Hotel Na Stráži – hotel v Hojsově Stráži v okrese Klatovy 
 21. Na Stráži – přírodní památka (č. 1617) na jižním úbočí vrchu Stráže (Křemžská kotlina) u obce Brloh v okrese Český Krumlov 

s pravopisem Na stráži:
 25. Rozhledna Na stráži – rozhledna u obce Sloup v Čechách v okrese Česká Lípa 

a ve tvaru plurálu – Na Strážích:
 30. Na Strážích (Vizovická vrchovina) (595 m) – vrch jihozápadně od obce Liptál v okrese Vsetín 
 31. Na Strážích (Křižanovská vrchovina) (597 m) – vrch východně od obce Dlouhé v okrese Žďár nad Sázavou

Reference

Související články 
 Na Vartě